NWN bezeichnet:
 Neverwinter Nights, ein Rollenspiel
 Nuclear War Now! Productions, eine Plattenfirma

 Nautische Warnnachrichten, kurzfristig vom Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie herausgegebene Warnnachrichten für die Schifffahrt

Abkürzung